Éireann può riferirsi a diverse voci attinenti all'Irlanda:
 Aer Chór na hÉireann – aeronautica militare dell'Irlanda
 Bus Éireann – autolinee irlandesi
 Dáil Éireann – camera bassa dell'Oireachtas della Repubblica d'Irlanda
 Dáil Éireann – camera bassa  dal 1922 al 1937 dello Stato libero irlandese
 Iarnród Éireann – ferrovie irlandesi
 Seanad Éireann – camera alta dell'Oireachtas della Repubblica d'Irlanda